53-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2014 проводился с 15 по 19 января 2014 года в городе Умео.

В чемпионате приняло участие 7 команд.

Чемпионом стала команда Sundbybergs CK Hasselborg (Сундбюберг) (скип Анна Хассельборг); команда Sundbybergs CK выиграла чемпионат во 2-й раз в своей истории (в первый раз — в 2011 году, и это тоже была команды Анны Хассельборг), команда в данном составе — во 2-й раз (кроме Карин Рудстрём, которая стала чемпионкой впервые). Серебряные медали завоевала команда IK Fyris Team Donald Davies & Partners (скип Towe Lundman). Бронзовыми призёрами стала команда CK Granit-Gävle Team Celebra (Евле; скип Jonna McManus).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2014.

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, затем в финале победитель полуфинала встречается с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Составы команд 

(источник:; скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Команда || Скип
!width="25"| A1
!width="25"| A2
!width="25"| A3
!width="25"| A4
!width="25"| A5
!width="25"| A6
!width="25"| A7
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#fcf
|A1||align=left|CK Granit-Gävle Team Celebra ||align=left|Jonna McManus     ||  * || 9:1|| 6:1|| 9:2|| 5:6|| 3:5|| 4:3|| 4 || 2 ||3
|-
|A2||align=left|Djursholms CK Norberg ||align=left|Анетт Норберг        || 1:9||  * || 4:5|| 4:3|| 4:5|| 6:7|| 7:6|| 2 || 4 ||6
|-
|A3||align=left|Göteborgs CK Team Rilea ||align=left|Greta Aurell           || 1:6|| 5:4||  * || 6:7|| 3:8|| 5:6|| 6:5|| 2 || 4 ||5
|- bgcolor=#cfc
|A4||align=left|IK Fyris Team Donald Davies ||align=left|Towe Lundman       || 2:9|| 3:4|| 7:6||  * || 8:4|| 5:4|| 8:5|| 4 || 2 ||1
|- bgcolor=#fcf
|A5||align=left|Karlstads CK Team Ahlmarks ||align=left|Сесилия Эстлунд || 6:5|| 5:4|| 8:3|| 4:8||  * || 6:7|| 9:1|| 4 || 2 ||3
|- bgcolor=#ffc
|A6||align=left|Sundbybergs CK Hasselborg ||align=left|Анна Хассельборг || 5:3|| 7:6|| 6:5|| 4:5|| 7:6||  * || 5:6|| 4 || 2 ||2
|-
|A7||align=left|Östersunds CK Team Powel ||align=left|Sandra Ljungberg      || 3:4|| 6:7|| 5:6|| 5:8|| 1:9|| 6:5||  * || 1 || 5 ||'7
|}
  Проходят в финал плей-офф
  Проходят в полуфинал плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места(источник:)''

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2014

2014
Спорт в Швеции в 2014 году
Спортивные соревнования в Умео
Январь 2014 года